Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Summer () 

 le comté de Sumner, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Sumner, situé dans l'État du Tennessee.